est une expression anglaise qui peut faire référence à :

Radio 

 , station de radio britannique ;
 , station de radio néo-zélandaise.

Album 

 , album d'Ace of Base sorti en  ;
 , album d'Alexia sorti en  ;
 , album d'Amii Stewart sorti en  ;
 , album d'April Wine sorti en  ;
 , album de Billy Joel sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Faith Hill sorti le  ;
 , album de Garth Brooks sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Jagged Edge sorti le  ;
 , album de Kelis sorti le  ;
 , album de Lemar sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de MC Hammer sorti en  ;
 , album de REO Speedwagon sorti le  ;
 , album de Will Young sorti le .

Voir aussi